Адам Сикора (; род. 7 сентября 2004, Пьештяни) — словацкий хоккеист, нападающий клуба «Нитра» и сборной Словакии по хоккею.

Карьера

Клубная 
Начал свою карьеру в молодёжной команде ХК «Нитра»; дебютировал за основную команду 17 ноября 2020 года в возрасте 16 лет в матче против «07 Детва»; матч закончился победой «Нитры» со счётом 4:1. В этом же матче он заработал первые очки в карьере, отдав голевую передачу.  Помимо «Нитры» в том сезоне он также играл за «ХК Левице», за который отыграл 6 матчей, заработав при этом 5 очков (1+5). В следующем сезоне он стал больше играть и зарабатывать очки; свою первую шайбу в карьере забросил 5 ноября 2021 года в матче с «ХК Нове-Замки»; матч закончился победой «Нитры» со счётом 4:1.  В составе «Нитры» он дошёл до финала, где «Нитра» проиграла, ставшему в итоге чемпионами братиславскому «Словану» со счётом 4:2.

На драфте НХЛ 2022 года выбран в 2-м раунде под общим 63-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». 15 июля он подписал с «Рейнджерс» трёхлетний контракт новичка.

Международная 
В мае 2022 года в возрасте 17 лет вошёл в состав сборной для участия в ЧМ-2022.  На турнире отметился двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей; словаки покинули турнир после поражения в 1\4 финала от финнов со счётом 4:2.

Играл на МЧМ-2022 за молодёжную сборную, где забросил одну шайбу. На турнире словаки не смогли пробиться в плей-офф, заняв последнее место в своей группе.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Словакии
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Нитра»
Игроки ХК «Левице»